Event (englisch für „Ereignis“, von lateinisch eventus) steht für:

 Event, eine Art von Veranstaltung, siehe Veranstaltung #Event
 Event, eine Aktion zu Marketingzwecken, siehe Eventmarketing
 WDR Event, Radioprogramm des Westdeutschen Rundfunks (ab 2006)
 Event (Zeitschrift), deutschsprachige Zeitschrift
 Event-Theater, Freies Theater in Brandenburg an der Havel
 Event (Band), US-amerikanische Progressive-Metal-Band (ab 1996)
 The Event, US-amerikanische Science-Fiction-Serie (2010–2011)

Wissenschaft, Technik:
 Event (Analysemuster), Softwarearchitektur
 Event in der Softwaretechnik, siehe Ereignis (Programmierung)
 Event, ein kurzfristiges Ereignis in den Geowissenschaften, siehe Eventstratigraphie
 Event, in der Agrogentechnik eine gelungene Gentransformation, siehe Grüne Gentechnik #Merkmale, Anwendungen
 Event, ein Ereignis in der Transportkette, beispielsweise Anlieferung oder Abholung, siehe Supply Chain Event Management
 eVent, Textiltechnik

Siehe auch:
 
 Eventing (Vielseitigkeitsreiten)
 Events (Zeitschrift)
 Ereignis (Begriffsklärung)